Caucone – personaggio della mitologia greca, figlio di Licaone re di Arcadia, diede il suo nome ai Cauconi.
 Caucone – personaggio della mitologia greca, figlio di Celeno. Portò i riti della "Grande Dea" in Andania e Messene